ФК ЛеРК Брно () — чеський футбольний клуб з міста Брно. Заснований 1910 року у районі міста Кральове Поле (). Розформований у 1995 шляхом об'єднання з СК Простейов. Найбільшим успіхом клубу був виступ у найвищому дивізіоні Чехословаччини  у сезоні 1961/62.

Історичні назви 
За час свого існування клуб мав такі назви:
 1910 – Спарта Кральове Поле (Sparta Královo Pole)
 1922 – СК Кральове Поле (Sportovní klub Královo Pole)
 1948 – Заводський клуб Ґотвальдові заводи Кральове Поле (Závodní klub Gottwaldovy závody Královo Pole)
 1949 – Заводська сокільска група Ґотвальдові заводи Кральове Поле (Závodní sokolská jednota Gottwaldovy závody Královo Pole)
 1953 – Добровільна спортивна організація Спартак Кральове Поле (Dobrovolná sportovní organisace Spartak Královo Pole)
 1954 – Фізичновиховний клуб Спартак Кральове Поле Брно (Tělovýchovná jednota Spartak Královo Pole Brno)
 1961 – Фізичновиховний клуб Спартак машинобудівників Кральового Поля Brno (Tělovýchovná jednota Spartak Královopolské strojírny Brno)
 1963 – Фізичновиховний клуб машинобудівників Кральового Поля Brno (Tělovýchovná jednota Královopolské strojírny Brno)
 1993 – ЛеРК Брно (Football Club LeRK Brno)
Впродовж довгого періоду існування шефство над командою мав місцевий завод, що відображалося у назві (скорочення KPS,GZ). Остання назва, ЛеРК, була скороченням від  чеського "levně, rychle, kvalitně" (дешево, швидко, якісно), що було назвою роздрібної мережі - спонсора клубу.

У 1949 році клуб об'єднався із іншим клубом з Брно - Моравська Славія, а у грудні 1965 із командою Слован Старе Брно.

Виступи

Перлиновий кубок 

Команда 6 разів ставала переможцем Перлинового кубку () у 1951, 1952, 1953, 1958,1959, 1963 роках.
У 20-му розіграші кубка, 1953 року, команда здобула право на постійне зберігання трофею, так як здобула його три роки підряд. Останню перемогу було здобуто у 30-му розіграші у 1963 році, цей рік також став останнім, коли команда проводила домашні матчі на стадіоні "у Баборах" (). У 1964 році команда востаннє взяла участь у розіграші Кубка,всього брала участь вісім разів. Команда залишається однією з трьох у Чехії, хто здобував цей кубок найбільше разів.

Ліга і єврокубки 
В сезоні 1961/62 команда стала історичним, п'ятим представником Брно в найвищому дивізіоні чехословацького футболу, проте протрималась вона там всього лиш один розіграш після чого ніколи більше не піднімалась у найвищу лігу. В цьому ж сезоні Спартак КПС взяв участь у розіграші Кубку ярмарків, для того щоб взяти участь в цьому турнірі, команді не потрібно було досягти якихось результатів у внутрішній першості. Участь брали команди міст, в яких проводились великі ярмарки. В цьому розіграші команда стартувала у 1 попередньому раунді і за підсумками двох матчів із збірною Лейпцига   (2:2 вдома і 1:4 на виїзді) припинила участь.

Джерела 
 msfl  
 idnes 

Футбольні клуби, засновані 1910
Футбольні клуби Чехії
Спорт у Брно
Футбольні клуби, розформовані 1995
1995 у чеському спорті